Клуэ (Clouet) — фамилия. Известные носители:

Семья художников 
 Клуэ, Жан Старший — французский художник, назывался в числе настоящих имён Муленского мастера;
 его сын Клуэ, Жан (1480—1541) — нидерландско-французский художник;
 его сын Клуэ, Франсуа (1505/1510-1572) — французский художник эпохи возрождения, сын Жана Клуэ.

Другие 
 Клуэ, Жорж Шарль (1817—1889) — французский моряк и политический деятель.
 Клуэ, Петр (1606—1677) — гравёр на меди.

Художественные династии